Die Extraliga 1994/95 war die dritte Spielzeit der slowakischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften und Modus 

Am Start waren mit Lokomotíva ŽOS Trnava, ŠK Slovan Bratislava, ŠK Slovan Rimavská Sobota, TJ Slávia CAISSA Čadca, Slávia UPJŠ Košice, ŠK Tesla Liptovský Hrádok, ŠK Slovan Levice, ŠK Medea Martin, ŠK Dunaj Bratislava, der zweiten Mannschaft des ŠK Slovan Bratislava und ŠK Mladosť Nové Zámky die ersten elf der Extraliga 1993/94 sowie die drei Aufsteiger ŠK Tatran Prešov, ŠK Trenčín und ŠK Kúpele Piešťany.
Die 14 Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an acht Brettern (dabei musste mindestens eine Frau eingesetzt werden), über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für eine Gewinnpartie, ein halber Punkt für eine Remispartie, kein Punkt für eine Verlustpartie). Die drei Letzten stiegen ab und wurden durch die Aufsteiger aus der 1. liga ersetzt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1994/95.

Termine 

Die Wettkämpfe wurden gespielt am 22. und 23. Oktober, 5., 6., 19. und 20. November 1994, 7., 8., 21. und 22. Januar, 4. und 5. Februar, sowie 18. und 19. März 1995.

Saisonverlauf 

Im Titelkampf lieferten sich ŠK Slovan Bratislava und 1. ŠK Rimavská Sobota einen Zweikampf, den Sobota erst in der letzten Runde für sich entschied. Der Titelverteidiger ŠK Lokomotíva Trnava landete nur auf dem neunten Platz und gab dabei die beiden letzten Wettkämpfe kampflos ab. TJ Slávia CAISSA Čadca und ŠK Kúpele Piešťany standen vorzeitig als Absteiger fest, während ŠK Bašta Nové Zámky in der letzten Runde dem direkten Konkurrenten ŠK Medea Martin unterlag und damit ebenfalls absteigen musste.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: ŠK Lokomotíva Trnava verlor die Wettkämpfe gegen 1.ŠK Rimavská Sobota und ŠK Tesla Liptovský Hrádok kampflos, ŠK Kúpele Piešťany den gegen ŠK Tesla Liptovský Hrádok.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995